Anderson Lake kan syfta på följande platser:

Australien 

 Anderson Lake, Western Australia, sjö,

Kanada 

 Anderson Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Anderson Lake, British Columbia, sjö,